Die Superbike-WM-Saison 2009 war die 22. in der Geschichte der FIM-Superbike-Weltmeisterschaft. Bei 14 Veranstaltungen wurden 28 Rennen ausgetragen.

Punkteverteilung 

In die Wertung kamen alle erzielten Resultate.

Wissenswertes 
 Alle Piloten traten auf Pirelli-Einheitsreifen an.
 Die Neuerungen im Rennkalender waren der Lauf im südafrikanischen Kyalami, der 2009 erstmals seit 2002 wieder im Programm stand sowie die Verlegung der zweiten italienischen Veranstaltung von Vallelunga nach Imola, wo die WM letztmals 2005 gastierte.
 Mit BMW und Aprilia stiegen zwei neue Hersteller ein. Die Münchner starteten erstmals in ihrer Geschichte mit einem Werksteam in der Serie, die Italiener kehrten nach sechsjähriger Abstinenz zurück.

Rennergebnisse

Teams und Fahrer

Fahrerwertung

Konstrukteurswertung

Verweise

Weblinks 

 Offizielle Webseite der Superbike-Weltmeisterschaft (englisch / italienisch / deutsch)

Einzelnachweise 
 

Motorsportsaison 2009
2009